Arkansas viceguvernör (Lieutenant Governor of Arkansas) är ett offentligt ämbete som inrättades år 1927 i enlighet med 1914 års tillägg till Arkansas konstitution. Ämbetet hade tidigare funnits mellan 1864 och 1874.

Lista över viceguvernörer

Se även
Lista över guvernörer i Arkansas
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Externa länkar
 Arkansas.gov - Lieutenant Governor